

Населені пункти та їхні частини
 Адамполь — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Адамполь — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Адамполь — частина міста Свідник в Свідницькому повіті Люблінського воєводства
 Адамполь — колонія в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства
 Адамполь — осада в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства
 Адамполь — лісова осада в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства

Примітки